Аджай Харинат Сингх (родился 6 ноября 1980 года) — индийский предприниматель. Сингх основал несколько многонациональных компаний в области горного дела, авиации и технологий и в настоящее время считается одним из самых богатых людей в Индии.

Карьера 
После окончания своей карьеры в Лондоне Аджай Харинат Сингх вернулся в Мумбаи и работал в нескольких компаниях. Затем в 2010 году он основал компанию Darwin Platform Group. Компания специализируется в основном на нефтяных и военных запасах. В дальнейшем Darwin Platform Group превратилась в концерн, специализирующийся на банковском деле, фармацевтических препаратах, финансах, горнодобывающей промышленности, информационных технологиях и услугах авиакомпаний.

В настоящее время Аджай Харинат является исполнительным директором и президентом Darwin Platform Group. Сингх курирует несколько филиалов компании в России, Греции, Италии, Украине, Германии Великобритании. Сингх также является президентом частной акционерной компании Singh & Sons Holdings PLC.

Сингх также управляет акциями многочисленных частных банков в Индии и владеет нефтяной платформой и нефтеперерабатывающим заводом в Восточной Европе. В настоящее время Darwin Platform Group является одной из крупнейших многоотраслевых компаний в Индии.

Семья 
Аджай Харинат Сингх родился в семье, которая занималась добычей полезных ископаемых, перевозкой грузов, сельским хозяйством и финансами. Его семья считалась одной из самых влиятельных семей в Индии в XIX веке. Семья Сингх — это потомки Юбрай Сингха (Тхакур, который в 1930-х годах начал региональный банковский бизнес). Сингх создал национальную банковскую компанию, которая позже перешла двум его сыновьям. Семья в конечном итоге стала одной из самых богатых семей в Индии.

Примечания 

Выпускники Стэнфордского университета
Миллиардеры Индии